Fünf Tage steht für:
 Fünf Tage von Mailand, italienischer Volksaufstand (1848)
 Fünf Tage in London, Buch (1940)
 Fünf Tage – Fünf Nächte, deutsch-sowjetisches Nachkriegsdrama von Leo Arnstam (1961)
 Fünf-Tage-Fieber, siehe Schützengrabenfieber
 Fünftagekrieg, siehe Kaukasuskrieg 2008
 Fünf Tage im Juni, Roman von Stefan Heym

Siehe auch:
 Midnight Run – Fünf Tage bis Mitternacht